Das Mixed der Australian Open 2012 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Katarina Srebotnik und Daniel Nestor. Beide wollten in diesem Jahr mit anderen Partnern antreten, allerdings zogen sich beide Paarungen noch vor Beginn des Wettbewerbs zurück. Im Finale setzten sich Bethanie Mattek-Sands und Horia Tecău knapp gegen Jelena Wesnina und Leander Paes durch. Für beide war es der erste Grand-Slam-Titel ihrer Karriere. Paes verpasste damit nach seinem Triumph im Herrendoppel, innerhalb von zwei Tagen zwei Titel zu gewinnen.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Preisgeld 
Bei den Australian Open 2012 wurde für das Erreichen der entsprechenden Runden im Mixed das folgende Preisgeld pro Paar ausgelobt.

* Stand Januar 2012, auf 100 gerundet

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Mixed
2012